Show Me the Way () — многозначный термин.

В музыке:
 Show Me the Way — сингл Billy Talent.
 Show Me the Way — макси-сингл Elis.
 Show Me the Way — сингл The Cranberries.